Hamburg steht für:

 Freie und Hansestadt Hamburg, ein Stadtstaat der Bundesrepublik Deutschland
 Hamburg (Ontario), Kanada
 Estate Hamburg, Suriname
 Hamburg (Chile)
 Hamburg (Guyana)
 Hamburg (Paraguay)
 Hamburg (Peru)
 Hamburg (Südafrika)
 Hamburg (Schweden)
 den deutschen Namen von Brezovička, Slowakei

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hamburg (Alabama), einen Ort im Perry County
 Hamburg (Arkansas), eine Stadt im Ashley County
 Hamburg (Connecticut), einen Ort im New London County
 Hamburg (Clarks County), Indiana
 Hamburg (Franklin County), Indiana
 Hamburg (Iowa), einen Ort im Fremont County
 Hamburg (Davenport, Iowa), Stadtteil von Davenport (Iowa) und als Gesamtdenkmal Hamburg Historic District geschützt
 Hamburg (Kalifornien)
 Hamburg (Louisiana)
 Hamburg (Michigan)
 Hamburg (Minnesota), einen Ort im Carver County
 Hamburg (Mississippi)
 Hamburg (Missouri), einen Ort im St. Charles County
 Hamburg (New Jersey), einen Borough im Sussex County
 Hamburg (New York), eine Stadt im Erie County, New York
 den ehemaligen Namen von Glenville (North Carolina), Ort im Jackson County
 Hamburg (Pennsylvania), einen Borough im Berks County
 Hamburg (South Carolina), eine Geisterstadt im Aiken County
 Hamburg (Tennessee), ein gemeindefreies Gebiet im Hardin County
 Hamburg (Ort), Marathon County, Wisconsin
 Hamburg (Marathon County), ein Town(ship) in Wisconsin
 Hamburg (Vernon County), ein Town(ship) in Wisconsin

Zivile Schiffe:
 Hamburg (Schiff, 1900), ein Passagierschiff
 Hamburg (Schiff, 1926), ein Passagierschiff 
 Hamburg (Schiff, 1960), ein ehemaliger deutscher Seenotkreuzer
 Hamburg (Schiff, 1969), ein ehemaliges deutsches Kreuzfahrtschiff
 Hamburg (Schiff, 1976), ein Passagierschiff, siehe Kronprins Harald (Schiff, 1976)
 Hamburg, eine ehemalige hamburgische Senatsbarkasse, siehe Senator (Schiff)
 Hamburg (Schiff, 1997), ein Kreuzfahrtschiff (ex. C. Columbus)
 Hamburg (Schiff, 2020), ein deutscher Seenotkreuzer
 Hamburg Trader

Militärische Schiffe:
 Hamburg-Klasse, inoffizielle Bezeichnung der Zerstörer-Klasse 101/101A der Deutschen Marine
 Hamburg (Schiff, 1841), eine Radkorvette der Reichsflotte des Deutschen Bundes
 SMS Hamburg, ein Kleiner Kreuzer der 1. Bremen-Klasse
 Hamburg (D 181), ein Zerstörer, Typschiff der Klasse 101/101A
 Hamburg (F 220), eine Fregatte der Klasse 124 (Sachsen-Klasse)

Sonstiges:
 im Gewürzhandel eine Qualitätsstufe für Zimt
 Gesamtkunstwerk Freie und Hansestadt Hamburg, ein von Joseph Beuys geplantes Projekt

Hamburg ist der Familienname folgender Personen:

 Beatrix Hamburg (1923–2018), US-amerikanische Psychiaterin
 Daniel Hamburg (* 1948), US-amerikanischer Politiker
 David A. Hamburg (1925–2019), US-amerikanischer Psychiater
 Jeff Hamburg, US-amerikanischer Komponist
 John Hamburg (* 1970), US-amerikanischer Regisseur, Produzent und Drehbuchautor
 Julia Hamburg (* 1986), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), Landesvorsitzende in Niedersachsen
 Lisa Hamburg (1890–1942), deutsche Klassische Archäologin
 Margaret Hamburg (* 1955), US-amerikanische Ärztin
 Robert Schmidt-Hamburg (1885–1963), deutscher Marinemaler
 Wolf Hamburg (1770–1850), deutscher Rabbiner

Siehe auch:

 Hambourg (Begriffsklärung)
 Hamborg (Begriffsklärung)
 Hamburger (Begriffsklärung)
 New Hamburg (Begriffsklärung)
 Hamburg Township (Begriffsklärung)
 Wappen von Hamburg (Begriffsklärung)
 Nach Hamburg (1989), Album von Hannes Wader